Саманье́го () — испанские/баскские топоним и фамилия:
 Топоним
 Саманьего — муниципалитет в испанской провинции Алава (в автономном сообществе Страна Басков).
 Вильяр-де-Саманьего — муниципалитет в испанской провинции Саламанка (в автономном сообществе Кастилия и Леон).
 Саманьего — город и муниципалитет в колумбийском департаменте Нариньо.
 Фамилия
 Саманьего Хименес, Адриано (род. 1963) — парагвайский футболист.
 Дуран Саманьего, Роберто Карлос (род. 1951) — панамский боксёр-профессионал.
 Хиль Саманьего, Хосе Рамон (более известный под псевдонимом Рамон Новарро; 1899—1968) — американский актёр, звезда немого кино.
 Агилар Саманьего, Эдвин Энрике (род. 1985) — панамский футболист.
 Струвай Саманьего, Эстанислао (по прозвищу Тани; род. 1968) — парагвайский футболист.